Míchel er i Spanien et kælenavn for Miguel, som især bruges af fodboldspillere.

Spanske fodboldspillere 
Spanske fodboldspillere, kendt under navnet Míchel:
 Míchel (fodboldspiller) - José Miguel González Martín del Campo, tidligere spansk fodboldspiller (midtbane) og træner, og angiveligt ham som populariserede kælenavnet.
 Míchel Salgado - Miguel Ángel Salgado Fernández, spansk fodboldspiller (forsvar)
 Miguel Ángel Sánchez Muñoz - spansk fodboldspiller (midtbane)
 Miguel Ángel Carrilero - spansk fodboldspiller(angriber)
 Miguel Marcos Madera - spansk fodboldspiller (midtbane)
 Miguel Alfonso Herrero - spansk fodboldspiller (midtbane)

Brasilianske fodboldspillere 
Brasilianske fodboldspillere, kendt under navnet Míchel:
 Michel Neves Dias - brasiliansk fodboldspiller (angriber)